Николай Андреевич Елахов (, Сосновоборск, Пензенская область — 10 декабря 2017) — заслуженный тренер РСФСР по биатлону.

В 1961 году окончил факультет физического воспитания Пензенского государственного педагогического института имени В. Г. Белинского.

С 1964 года — тренер сборной команды Пензенской области по лыжным гонкам.

С 1970 года — тренер сборной команды Пензенской области по биатлону.

Воспитанники Николая Елахова Александр Елизаров и Иван Тюлюкин входили в состав сборной команды СССР по биатлону в период с 1973 до 1980 года.

Среди его воспитанников — чемпион Олимпийских игр по биатлону Александр Елизаров.

Награждён почётным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России»

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Выпускники Педагогического института имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета
Заслуженные тренеры России
Умершие 10 декабря
Умершие в 2017 году